

Bateaux 
 Le sharpie est à l'origine un bateau de travail du Connecticut
 Le Sharpie 9 m est un dériveur créé en 1937 au sein du Cercle de la Voile de Paris
 Le Sharpie 11 m est un dériveur dessiné en 1937 par Pierre Staempfli  
 Le Sharpie 12 m est un dériveur olympique à Melbourne en 1956

Outils d'écriture 
 Le Sharpie est un stylo-feutre

Société 
 Les « sharpies »